Проспект Комитаса () — улица в Ереване, одна из главных магистралей города. От моста Ламбада до площади Мгера Мкртчяна. Протяжённость около трёх километров.

В районе проспекта имеются рекреационные зоны

История 
Открыт в 1938 году. Название получил в честь армянского композитора, музыковеда, архимандрита Комитаса (1869—1935).

Застройка проспекта завершалась в 1950-е годы.

Обсуждаются проекты совершенствования транспортного обслуживания населения

Известные жители 
 д. 3 — Амо Сагиян (мемориальная доска), Мнацакан Паракшиев (мемориальная доска)
 д. 49 — Фрунзик Мкртчян (мемориальная доска)
 д. 61 — Александр Коваленко (мемориальная доска)

Достопримечательности

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 
Улицы Еревана
Проспекты Армении